Леони́д Семёнов:
 Семёнов, Леонид Дмитриевич (1880—1917) — поэт.
 
 Семёнов, Леонид Петрович (1886—1959) — советский литературовед, искусствовед.
 Семёнов, Леонид Сергеевич (1930—1986) — советский историк, профессор ЛГУ.